Böhm är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Annett Böhm (född 1980), tysk judoutövare
 Daniel Böhm (född 1986), tysk skidskytt
 Eduard von Böhm-Ermolli (1856–1941), österrikisk general
 Eugen von Böhm-Bawerk (1851–1914), österrikisk nationalekonom 
 Georg Böhm (1661–1733), tysk organist och tonsättare
 Gottfried Böhm (född 1920), tysk arkitekt
 Hermann Böhm (1884–1972), tysk sjömilitär, generalamiral
 Joseph Böhm, namn på flera personer
 Joseph Böhm (botaniker) (1831–1893), österrikisk växtfysiolog
 Joseph Böhm (violinist) (1795–1876), österrikisk violinist
 Johann Daniel Böhm (1794–1865), österrikisk skulptör
 Karl Böhm (1894–1981), österrikisk dirigent
 Karlheinz Böhm (1928–2014), österrikisk-tysk skådespelare
 Lucie Böhm (född 1974), österrikisk orienterare
 Paul Böhm (född 1959), tysk arkitekt
 Peter Böhm (född 1954), tysk arkitekt
 Richard Böhm (1854–1884), tysk Afrikaresande
 Rudolf Boehm (1844–1926), tysk farmakolog
 Stefan Böhm (född 1942), svensk skådespelare
 Theobald Böhm (1794–1881), tysk flöjtist, uppfann Böhm-mekanismen för träblåsinstrument
 Tomas Böhm (1945–2013), svensk psykiater

Se även

 Böhme

Tyska efternamn